História do Xadrez (título original: Adventure of Chess) é o título de um livro de autoria de Edward Lasker, traduzido por Aydano Arruda e publicado no Brasil pela Editora Ibrasa, tendo sido publicado pela primeira vez em língua inglesa em 1949.

A primeira edição obra foi publicada com o título A Aventura do Xadrez. 

Livros de xadrez
1949 no xadrez
Livros de 1949